Der Begriff Oberwerth bezeichnet:

 Koblenz-Oberwerth, ehemalige Rheininsel, heute Stadtteil von Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Sportpark Oberwerth, in Koblenz-Oberwerth
 Stadion Oberwerth, Teil von diesem